

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 
 Achard de Jumièges, au , disciple de saint Philibert, fondateur de l'abbaye Saint-Benoît de Quinçay et saint abbé de l'abbaye de Jumièges
 Achard II de Lecce, noble normand d'Italie du 
 Achard de Saint-Victor (v. 1100-1172), bienheureux, abbé de Saint-Victor, évêques d'Avranches

Patronyme 

 André Charles Marie Pierre Achard-James (1902-1968), général français ;
 Adrien Achard (1814-1890), homme politique français ;
 Albert Achard (1894-1972), aviateur et as français ;
 Amédée Achard (1814-1875), romancier français ;
 Charles Achard (1860-1944), médecin français ;
 Charles Achard de Bonvouloir (1770-1870), homme politique français ;
 Claude Achard (1929-), actrice française ;
 Claude-François Achard (1751-1809), médecin et érudit provençal ;
 Eugène Achard (1884-1976), écrivain québécois ;
 Franz Karl Achard (1754-1821), chimiste allemand d'origine française ;
 Guy Achard (1936-), historien et latiniste français ;
 Ghislain Achard (1948-), dirigeant et producteur audiovisuel français ;
 Jacques Achard (1927-1984), administrateur colonial, conseiller au Tonkin 1950, directeur de cabinet d'Yves Guena en Côte d'Ivoire, a participé au putsch des généraux à Alger  ;
  ;
 Jean-Achille Achard (1845-1904), sculpteur français, père du suivant ;
 Jean-Georges Achard (1871-1934), sculpteur français ;
 Jean Marie Achard-James (1780-1848), président à la Cour royale de Lyon ;
 Julien Alexandre Achard de Bonvouloir (1749-1783), émissaire secret de la France auprès du congrès de Philadelphie avant l'Indépendance américaine ;
 Laurent Achard (1964-), réalisateur et scénariste français ;
 Léon Achard (1831-1905), ténor français ;
 Louis Achard (1793-1864), avocat, magistrat et homme politique genevois ;
 Luc René Charles Achard, comte de Bonvouloir (1744-1827), homme politique français, député de la noblesse lors des États généraux de 1789 ;
 Marcel Augustin Ferréol dit Marcel Achard (1899-1974), dramaturge et écrivain français ;
 Marion Achard (1976-), écrivaine française ;
 Michel-Jacques-François Achard (1778-1865), militaire français ;
 Paul Achard (1811-1884), historien, archiviste du département du Vaucluse ;
 Paul Achard (1877-1962), romancier français ;
 Pierre-Frédéric Achard (1808-1856), acteur français.

Toponyme 
On retrouve Achard ou Achards dans les toponymes suivants :
 Bourg-Achard, une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Normandie ;
 Les Achards, commune nouvelle au  regroupant les deux anciennes communes suivantes :
 La Chapelle-Achard, ancienne commune française, située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire,
 La Mothe-Achard, ancienne commune française, située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire ;
 lac Achard, situé sur la commune française de Chamrousse, dans le massif de Belledonne.

Gastronomie 
 Achards, une spécialité culinaire sud-asiatique

Références